Fail steht für:

 Faíl, Ort im Kreis Viseu, Portugal
 Epic Fail, Begriff aus der Jugendsprache
 Fianna Fáil (wörtlich: Soldaten des Schicksals), konservative Partei in Irland 
 Lia Fáil, legendärer Krönungsstein irischer Könige, siehe Stein von Fál
 englisch für das Scheitern bzw. die Panne, z. B. in Kombinationen wie Failed State

Fail oder Du Fail ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas von Fail-Griessler (1857–1919), österreichisch-ungarischer General der Infanterie
 Noël du Fail († 1591), französischer Schriftsteller der Renaissance

Fail ist der Künstlername von:

 Max Fail (Maximilian Eickhölter; * 1992), deutscher Musiker, DJ und Produzent